Гонса́лвіш (), також зустрічаються варіанти транслітерації Гонса́лвеш, Гонса́лвес та Гонса́леш — популярне португальське прізвище, також розповсюджене у Бразилії.

Відомі носії:

 Менду I Гонсалвіш (порт. Mendo Gonçalves; д/н–943/950) — граф Портукаленс в 924—943/950 роках.
 Жуан Гонсалвіш Зарку (* 1390 — † 1467) — португальський мореплавець, першовідкривач архіпелагу Мадейра.
 Афонсу Гонсалвіш Балдайя (порт. Afonso Gonçalves Baldaia) — португальський мореплавець і дослідник XV століття
 Антан Гонсалвіш (порт. Antão Gonçalves) — португальський дослідник XV століття
 Лопу Гонсалвіш (порт. Lopo Gonçalves) — португальський дослідник африканського узбережжя  XV ст.
 Нуну Гонсалвіш (порт. Nuno Gonçalves) — португальський художник XV століття
 Ральф Гонсалвіш (* 1946) — прем'єр-міністр Сент-Вінсент і Гренадин (з 2001).

 Вашку Гонсалвіш (* 1922 — † 2005) — португальський військовик і політик, прем'єр-міністр Португалії (1974—1975).
 Камілло Гонсалвіш (* 1972) — політик, юрист і дипломат Сент-Вінсента та Гренадини.
 Мілтон Гонсалвіш (1933—2022) — бразильський актор та режисер.
 Нуну да Сілва Гонсалвіш ТІ (порт. Nuno da Silva Gonçalves; 1958) — португальський римо-католицький священик, єзуїт, доктор церковної історії
 О́льга Гонса́лвіш (порт. Olga Teixeira Gonçalves; *1929 — 2004) — португальська поетеса, письменниця та перекладачка
 Фернанду Гонсалвіш Намора (; *1919—1989) — португальський письменник, поет і лікар.
Футболісти:
 Жуан Педру душ Сантуш Гонсалвіш (* 1982), більше відомий як Шина — португальський футболіст, .
 Аї́лтон Гонса́лвіш да Сіл́ва (, 1973), відомий як Аїлтон — бразильський футболіст.
 Жілберту Рібейру Гонсалвіш (порт. Gilberto Ribeiro Gonçalves; 1980) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Есмаел Гонсалвіш (порт. Esmaël Gonçalves; 1989) — португальський футболіст, нападник клубу «Ріу-Аве».
 Педру Гонсалвіш (порт. Pedro Gonçalves, 1998), також відомий, як Поте — португальський футболіст, півзахисник клубу «Спортінг».

Португальські прізвища